ASB Bank Classic 2001 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах теннисного центра ASB.

Турнир-2001 является 16-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к 5-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Окленде — с 31 декабря 2000 по 6 января 2001 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Сандрин Тестю (№ 17 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мейлен Ту выигрывает свой первый и единственный одиночный титул на соревнованиях ассоциации.
 Паола Суарес проигрывает свой 3-й финал на одиночных соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Александра Фусаи выигрывает свой 12-й и последний титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Рита Гранде выигрывает свой 4-й титул на парных соревнованиях ассоциации.

См. также 
 ASB Bank Classic

 WTA Тур 2001
 Серия турниров 5-й категории WTA

 Heineken Open 2001

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Новая Зеландия
Теннис
Декабрь 2000 года
Январь 2001 года
2001